Niemcy:
 Grafschaft – dzielnica Dinslaken
 Grafschaft – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Grafschaft – rzeka, dopływ Lenne

Inne:
 Grafschaft – ród
 Grafschaft – klasztor

Zobacz też:
 Grafschaft Bentheim
 Grafschaft Hoya